Zhořelec (německy Görlitz, polsky Zgorzelec) může označovat:

 Zhořelec (historický) – město Horní Lužice, člen Šestiměstí, rozdělené 1945 novou polsko-německou hranicí na Nise
 Zhořelec (Německo) – německy Görlitz, město zahrnující centrum historického Zhořelce
 Zhořelec (zemský okres) – saská správní oblast při německém Zhořelci
 Zhořelec (Polsko) – polsky Zgorzelec, město vzniklé z východního předměstí historického Zhořelce
 Zhořelec (polský okres) – správní oblast Dolnoslezského vojvodství

Související články 
 Zhořelecká smlouva
 Zhořelecké nádraží
 Jan Zhořelecký
 Eliška Zhořelecká
 Pohořelec